Adalberone II di Metz o Adalberone I di Verdun – vescovo di Verdun nel 984 e di Metz dal 984 al 1005
 Adalberone II di Verdun – vescovo di Verdun dal 984 al 988, cugino del precedente